Сухопутные войска Израиля () — вид вооружённых сил Армии обороны Израиля, предназначенный для действий на поверхности земли. Состоят из пехотных войск, бронетанковых войск, артиллерийских, инженерных войск, полевой разведки, а также войск связи, службы тыла и службы технической поддержки.

Глава Командования сухопутных войск — генерал-майор Тамир Ядай (с октября 2021 года).

Общая численность сухопутных войск составляет 133 тыс. военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также 380 тыс. резервистов.

Командование сухопутных войск 
В отличие от военно-воздушных и военно-морских сил Армии обороны Израиля, оперативное управление которых находится в полномочии штабов, в ведении которых сосредоточена прямая ответственность также за вопросы строительства (наращивания боевой мощи и боевой подготовки), управления персонала, материально-технического и разведывательного обеспечения соответствующих военно-воздушных и военно-морских подразделений, оперативное командование сухопутными войсками армии рассредоточено между тремя территориальными командными центрами: Северным военным округом, Центральным военным округом и Южным военным округом.

Структурное подразделение Генштаба армии под названием «Командование сухопутных войск» (, ז"י; до 2007 года: מז"י ма́зи, а до 1999 года: מפקדת חילות השדה, сокращённо: מפח"ש мафха́ш) не носит при этом функции оперативного управления подразделениями сухопутных войск (за исключением 99-й пехотной дивизии «Хевзек», сформированной в 2020 году, и учебных подразделений, как например, учебная бронетанковая бригада «Бней Ор»), а ответственно исключительно за строительство сухопутных войск. При этом прочие функции поддержки деятельности сухопутных войск находятся в ведении соответствующих управлений Генштаба (Управление военной разведки — в отношении стратегической разведки, Управление технологии и логистики — в отношении материально-технического обеспечения и т. п.).

Командованию сухопутных войск подчинены штабы (или службы) ( ха́иль), специализирующиеся по вопросам строительства отдельных видов сухопутных войск и их боевой доктрины, как то: бронетанковые войска, артиллерийские войска и т. п. Данные службы, во главе которых стоят офицеры в звании бригадного генерала (тат-алуф), именующиеся Главными офицерами соответствующего вида войск, также не обладают полномочиями в области оперативного управления сухопутными силами.

Структура соединений

Пехотные войска

Регулярные бригады 
 35-я воздушно-десантная бригада «Цанханим» — элитная высокомобильная воздушно-десантная бригада («краповые береты»). Включает в себя 3 десантно-штурмовых мобильных батальона (890, 101, 202), разведбатальон («ядовитая змея»), а также роту связи;
 1-я пехотная бригада «Голани» — пехотное соединение («коричневые береты»), ведущее постоянную антитеррористическую деятельность во всех горячих точках Израиля. Включает в себя 3 пехотных батальона (12, 13, 51), разведбатальон, подразделение «Эгоз» (подразделение для контрпартизанских акций), а также роту связи.
 84-я пехотная бригада «Гивати» — пехотное соединение («сиреневые береты»), ведущее постоянную антитеррористическую деятельность во всех горячих точках Израиля. Включает в себя 3 пехотных батальона (424, 432, 435), разведбатальон (Лисы Самсона), а также роту связи;
 933-я пехотная бригада «Нахаль» — пехотное соединение («светло зеленые береты»), ведущее постоянную антитеррористическую деятельность во всех горячих точках Израиля. Включает в себя 3 пехотных батальона (50, 931, 932), разведбатальон (Топаз), а также роту связи.
 900-я пехотная бригада «Кфир» — пехотное соединение («пятнистый берет»), ведущее постоянную антитеррористическую деятельность в Иудее и Самарии. Включает в себя 6 пехотных целевых батальонов (90, 92, 93, 94, 96, 97): «Батальон Шимшон», «Батальон Нахшон», «Батальон Харув», «Батальон Лави», «Батальон Духифат», «Батальон Нецах Иехуда»;
 828-я учебная бригада «Бисламах» — учебное формирование.

Отдельные батальоны 
 «Батальон Каракаль» (батальон лёгкой пехоты, для прохождения службы лицами обоего пола);
 «Батальон Хэрев» (друзский батальон);
 «Батальон бедуинских следопытов»

Подразделения специального назначения 
 89-я бригада специального назначения «Оз» — создана в 2015 году по решению начальника Генерального штаба АОИ, в которой объединили 4 спецподразделения:.
 «Эгоз» (подразделение для контрпартизанских действий);
 «Дувдеван» (антитеррористический батальон);
 «Маглан» (диверсионный спецназ);
 «Римон».
 «Окец» — боевые кинологи.

Бронетанковые войска 
В ходе арабо-израильских войн Израиль захватил большое количество танков советского производства: в 1967 году Израиль захватил на Синае 820 танков (в том числе несколько сотен T-54/55) и САУ и 5 T-55 и 15 Т-54 на Голанских высотах, в 1973 году около 1 500 танков, в войне 1982 года до 400 танков советского производства (всего 2 740 танков и САУ). По данным справочника IISS общее количество танков советского производства  в армии Израиля составляло 250—488 для T-54/55, 70-150 для Т-62. С 1999 г. оно оценивается в 200 Т-54/55 (на хранении) и 100 Т-62. Согласно JCSS модернизированных T-55 было 250 в 1983—1986 годах, затем их снимали с вооружения вплоть до 1993 года. Число T-62 оценивалось в 150 в 1983—1991 годах, 140 в 1992-94 годах, 70 в 1994-95 годах, 50 с 1996 года и до сих пор. Помимо этих типов танков Израиль захватил в ходе войн: свыше 300 Т-34-85, захваченные у Египта в 1956, 1967 и 1973 году, Сирии в 1967 и 1973 году, палестинцев в 1982 году, до 40 М47 у Иордании в 1967 году, до 40 ИС-3 у Египта в 1967 году, 2 танка «Чериотер» («Charioteer») у палестинцев в 1978 году и до 8 в 1982 году, 25 PzKpfw-IV (плюс StuG-III) у Сирии в 1967 году, возможно некоторое количество и в 1973 году, более 100 Су-100 у Египта в 1956, 1967 и 1973 году, у Сирии в 1967 и 1973 году, до 36 ИТ «Арчер» у Египта в 1956 году, десятки ИСУ-152 у Египта в 1967 и 1973 году. Часть танков в количестве 30 T-54/55 была передана христианской милиции и Армии южного Ливана (после распада армии часть танков вернулась в Израиль, часть была уничтожена израильской авиацией, а часть попала к Хезболле). В 1990 году 30 Т-55 продали Эфиопии, а в 1997-98 годах 15 (11 по другому источнику) Т-55 — в Уругвай.
Регулярные бригады
 7-я бронетанковая бригада «Саар ми-Голан». На вооружении бригады находятся танки Меркава-4
 188-я бронетанковая бригада «Барак». На вооружении бригады находятся танки Меркава-3
 401-я бронетанковая бригада «Иквот ха-Барзель». На вооружении бригады находятся танки Меркава-4.
 460-я бронетанковая бригада «Бней Ор» (учебное формирование).

Артиллерийские войска 

 215-я артиллерийская бригада «Амуд ха-Эш» — относится к южному военному округу, состоит из двух дивизионов «Дракон» и «Решеф», не считая резервных.
 282-я артиллерийская бригада «Хативат Ха-Эш» — относится к северному военному округу, состоит из двух дивизионов «Намер» и «Керен», не считая резервных, а также к ней приписан дивизион реактивной артиллерии «Раам».

Инженерные войска 
 601-й инженерный батальон «Асаф» (принадлежит 401-й бронетанковой бригаде)
 603-й инженерный батальон «Лахав» (принадлежит 7-й бронетанковой бригаде)
 605-й инженерный батальон «Махац» (принадлежит 188-й бронетанковой бригаде)
 76-й батальон радиационной, химической, и биологической защиты «Яншуф»
 «Яхалом» (спецназ инженерных войск)

Войсковая разведка 
 Батальон «Шахаф»
 Батальон «Ницан»
 Батальон «Нешер»

Вооружение и военная техника

1991 
Численность Cухопутных войск Израиля в 1991 году составляла 104 000 человек. Резерв насчитывал 598 000 человек. СВ состояли из 3 бронетанковых дивизий (в каждой 2 бронетанковые бригады, 1 артиллерийская бригада), 5 пехотных бригад, 1 дивизиона ТРК, 3 дивизионов 203-мм гаубиц.

Вооружение СВ ЦАХАЛа составляли:

 660 Меркава-1/-2/-3
 1080 Шот
 600 M60A3 (Магах-6/-7)
 1000 M60/A1 (Магах-6)
 550 M48A5 (Магах-5)
 110 Т-62
 488 Т-54, Т-55 (из них 350 модернизированы до ТИ-67)
 около 400 машин разведки, включая Ramta RBY, M-2/-3 и БРДМ-2
 5900 M113A1/A2,
 ~80 Нагмашот, БТР-50П
 4400 M2/M3
 70 105-мм гаубиц M101
 109 130-мм пушек М-46
 100 122-мм гаубиц Д-30
 300 155-мм Soltam M-68/M-71, M839P/M845P
 35 105-мм САУ M-7
 155-мм САУ L-33 (гаубица Soltam M-68 на шасси танка M4A3E8 Sherman
 75 155-мм гаубиц M50 на шасси танка M4 Sherman
 530 155-мм САУ M109A1/A2
 140 175-мм САУ M107
 36 203-мм САУ M110
 122-мм РСЗО Град
 160-мм РСЗО LAR-160
 240-мм РСЗО БМ-24
 250 120-мм миномётов
 160-мм миномёты Soltam M-66
 12 ТРК Lance,
 100 ОТРК Jericho 1/2
 152-мм ПТРК TOW (включая самоходные на шасси М113)
 140-мм ПТРК Dragon
 125-мм ПТРК AT-3 Sagger
 156-мм ПТРК MAPATS
 250 безоткатных орудий M-40A1
 30 20-мм ЗСУ M-163 Vulcan и ЗРК M-48 Chaparral
 60 23-мм ЗСУ Шилка
 850 20-мм ЗУ TCM-20, M167 Vulcan
 23-мм ЗУ ЗУ-23
 37-мм ЗУ M-39
 40-мм ЗУ Bofors L70
 ПЗРК Redeye

Настоящее время

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сухопутные войска на сайте Армии обороны Израиля
 Сухопутные войска Израиля
 Музей бронетанковых войск Израиля
 Олег Грановский. ЦАХАЛ/статьи. Танки и истребители танков